Евге́ния Серге́евна Набо́йченко (род. 11 июля 1967 года, Свердловск, РСФСР, СССР) — первый декан факультета психолого-социальной работы и высшего сестринского образования, заведующая кафедрой клинической психологии Уральского государственного медицинского университета. Главный психолог многопрофильного научно-практического медицинского центра «Бонум». Доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, профессор. Главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранние годы и образование 
Родилась 11 июля 1967 года в Свердловске. Окончила школу № 9 в Свердловске.

В 1989 году окончила Свердловский государственный педагогический университет по специальности «Олигофренопедагогика и логопедия». Тогда же начала работать психологом в центре «Бонум». В 1992 году получила специальность «Клиническая психология» на кафедре психологии и физиологии детей раннего возраста Центрального института усовершенствования врачей. В 1998 году получила специальность «Интегративная психология» в Московском государственном педагогическом университете.

В 1999 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Коррекционно-обучающая технология формирования адаптивного поведения детей дошкольного возраста с врожденной челюстно-лицевой патологией». В 2010 году стала доктором психологических наук (тема диссертации — «Психологическое сопровождение развития детей и подростков с атипичными особенностями внешности». В феврале 2013 года Набойченко присвоено ученое звание профессора.

Деятельность в сфере высшего образования и науки 
С 2000 года работала доцентом кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии в Уральском государственном педагогическом университете. С 2004 года преподавала на факультете психологии Уральского государственного университета.

С 2010 года Набойченко член диссертационного совета по педагогической психологии Уральского государственного педагогического университета. Под ее руководством защищены две кандидатские диссертации по коррекционной педагогике. В частности, в 2019 году была защищена под руководством Набойченко диссертация Э. Ф. Абшилава, подготовленная в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.

Приказом ректора от 30 июня 2016 года был создан факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского образования Уральского государственного медицинского университета, который возглавила Евгения Набойченко.

С 2010 года Набойченко также член диссертационных советов Уральского федерального университета и Южно-Уральского государственного университета.

Член редакционных коллегий журналов «Вестник Уральского государственного медицинского университета» и «Образование и наука».

Также Набойченко — главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Свердловской области.

Работала в Уральском государственном педагогическом университете и Уральском государственном университете имени А. М. Горького.

Сочинения 
Набойченко — автор более 150 публикаций (в том числе 3-х учебных пособий, 7-ми учебно-методических пособий и 4-х монографий).

Монографии

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях

Учебники и учебные пособия

Награды и премии 
 Премия и диплом Министерства образования и науки Российской Федерации за лучшую монографию года «Психология отклоняющегося поведения подростков» в разделе «Гуманитарные науки» (2008 год);
 Почетная грамота Министерства социальной защиты Свердловской области (2012 год);
 Почетная грамота Правительства Свердловской области (2014);
 Почетная грамота Правительства Свердловской области (2020).

Семья 
Замужем.
 Дочь — Екатерина Набойченко, инженер-металлург, дрифтер, пилот Российской дрифт-серии;
 Свекор — Станислав Набойченко, бывший ректор Уральского государственного технического университета.

Примечания

Ссылки 
 Список публикаций Евгении Сергеевны Набойченко на сайте eLIBRARY.RU

Выпускники Уральского педагогического университета
Преподаватели Уральского медицинского университета